Нижнедеви́цк — название населённых пунктов в России:

 Нижнедевицк — село в Нижнедевицком сельском поселении Нижнедевицкого района Воронежской области.
 Нижнедевицк — посёлок в Новоольшанском сельском поселении Нижнедевицкого района Воронежской области.
 Нижнедевицк — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на линии Курск-Отрожка, расположенная в Новоольшанском сельском поселении Нижнедевицкого района Воронежской области